Höksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höksjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (53,2 ha)
Höksjön (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Höksjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (43,5 ha)
Höksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (33,3 ha)
Väster-Höksjön, sjö i Bräcke kommun,  (14,6 ha)
Öster-Höksjön, sjö i Bräcke kommun,  (11,3 ha)
Höksjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (30,8 ha)
Höksjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (93,5 ha)

Se även
Hökasjön
Hökesjön
Haukkajärvi (finskt), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn